Thunderbirds, een poppenserie gemaakt in Engeland in de jaren 60
 Thunderbirds Are Go, de eerste film (1966) gebaseerd op de televisieserie
 Thunderbird 6, de tweede film (1968) gebaseerd op de televisieserie
 Thunderbirds (film), de derde film (maar eerste live-actionfilm) uit 2004 gebaseerd op de televisieserie
 Thunderbirds 2086, een Japanse animeserie gebaseerd op de televisieserie
 Thunderbirds (computerspel), een computerspel
 Thunderbirds Are Go (televisieserie), een Brits/Nieuw-Zeelandse computeranimatieserie (2015)
 Thunderbirds/3am, een single van de Britse rockband Busted uit 2004
 U.S. Air Force Thunderbirds, een Amerikaans vliegdemonstratieteam
 Thunder Birds, een film van William A. Wellman

Zie ook 
 Thunderbird (doorverwijspagina)
 Ford Thunderbird, een automodel